Paris Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Paris Commercial Historic District (Arkansas), ID-Nr. 09000314
 Paris Commercial Historic District (Tennessee), ID-Nr. 88001424
 Paris Commercial Historic District (Texas), ID-Nr. 88001937